Yuendumu ist eine Stadt im Northern Territory in Australien.
Die Stadt liegt etwa 300 Kilometer nordwestlich von Alice Springs am Tanami Track. Die Bevölkerung liegt bei rund 740 Einwohnern und besteht überwiegend aus Warlpiri-Aborigines mit einer der bedeutendsten Künstlerorganisationen der Aborigines in Australien.

Es beherbergt eine etwa 600 Personen große Künstlergemeinschaft, die Warlukurlangu. Die Stadt wurde 1946 von der Native Affairs Branch gegründet. 1947 wurde eine Baptistenmission eingerichtet. 1955 wurden viele lokale Warlpiri-Gruppen in der Stadt angesiedelt.

Im Ort und in der Umgebung dieses Ortes leben zahlreiche Aborigine-Künstler, die sich in der Warlukurlangu organisiert haben. Diese Künstlerorganisation hat ihren Ursprung in einer Bemalung der Türen der Schule von Yuendumu und waren von Paddy Japaljarri Stewart und von Paddy Japaljarri Sims gemalt, welche zu den bekanntesten Künstlern der Gemeinde gehören.

In den frühen 1980ern malten die Yuendumu Warlpiri erstmals zeremonielle Motive auf Leinwand und im Jahre 1985 wurde die Warlukurlangu Artists - Aboriginal Association in Yuendumu gegründet.

Klima

Weblinks 
 Fotoarbeit über das Leben und die Kunst der indigenen Bevölkerung in Yuendumu.

Einzelnachweise 

Ort im Northern Territory
Aborigines-Siedlung
Central Desert Region